Shuanglong bezeichnet:

 Shuanglong (Changshou) (双龙镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Changshou der chinesischen Stadt Chongqing
 Shuanglong (Fengdu) (双龙镇), Großgemeinde im Kreis Fengdu der chinesischen Stadt Chongqing
 Shuanglong (Gongzhuling) (双龙镇), Großgemeinde der Stadt Gongzhuling in der chinesischen Provinz Jilin
 Shuanglong (Hanbin) (双龙镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Hanbin in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Shuanglong (Huangling) (双龙镇), Großgemeinde im Kreis Huangling in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Shuanglong (Jingyuan) (双龙镇), Großgemeinde im Kreis Jingyuan in der chinesischen Provinz Gansu
 Shuanglong (Langzhong) (双龙镇), Großgemeinde der Stadt Langzhong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shuanglong (Rechtes Tumed-Banner) (双龙镇), Großgemeinde im Rechten Tumed-Banner in der Inneren Mongolei
 Shuanglong (Tongchuan) (双龙镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Tongchuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shuanglong (Weining) (双龙镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Weining in der chinesischen Provinz Guizhou
 Shuanglong (Wushan) (双龙镇), Großgemeinde im Kreis Wushan der chinesischen Stadt Chongqing
 Shuanglong (Xixia) (双龙镇), Großgemeinde im Kreis Xixia in der chinesischen Provinz Henan
 Shuanglong (Yibin) (双龙镇), Großgemeinde im Kreis Yibin in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shuanglong (Yunyang) (双龙镇), Großgemeinde im Kreis Yunyang der chinesischen Stadt Chongqing
 Shuanglong (Zhongjiang) (双龙镇), Großgemeinde im Kreis Zhongjiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shuanglong (Zizhong) (双龙镇), Großgemeinde im Kreis Zizhong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shuanglong (Li)  (双龙乡), Gemeinde im Kreis Li in der chinesischen Provinz Hunan
 Shuanglong (Pengshui)  (双龙乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Pengshui in der chinesischen Stadt Chongqing
 Shuanglong (Weining)  (双龙乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Weining in der chinesischen Provinz Guizhou
 Shuanglong (Xishui)  (双龙乡), Gemeinde im Kreis Xishui in der chinesischen Provinz Guizhou
 Shuanglong (Longgang) (双龙街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Longgang in der chinesischen Provinz Liaoning
 Shuanglong (Panlong) (双龙街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Panlong in der chinesischen Provinz Yunnan
 Shuanglong (Xuanwei) (双龙街道), Straßenviertel der Stadt Xuanwei in der chinesischen Provinz Yunnan